De Rally van Corsica 2001, formeel 45ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 45e editie van de Rally van Corsica en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2001. Het was de 346e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cor
Rally van Corsica